Мухит Болат Каршыгаулы (род. 07 октября 1994) — мастер спорта международного класса РК (хоккей с мячом), защитник сборной Казахстана и ХК «Акжайык» г. Уральск.

Биография 
Б. К. Мухит начал заниматься хоккеем с мячом в возрасте с 10 лет в группе Комкова М. В. (Уральская ДЮСШ). С 2011 года игрок — ХК «Акжайык» (Уральск). Трехкратный чемпион Казахстана, трехкратный обладатель кубка Казахстана. Бронзовый призер международного фестиваля среди зимних игр стран СНГ. Участник ЧМ по хоккею с мячом 2019 года.

Хоккеисты с мячом Казахстана
Персоналии по алфавиту